Javier Rueda García (Alozaina, Málaga, 8 de mayo de 2002) es un futbolista español que juega de lateral derecho en el Real Murcia Club de Fútbol de la Primera Federación, cedido por el Real Madrid Castilla Club de Fútbol.

Trayectoria 
Su carrera deportiva comenzó en la cantera del Escuela de Fútbol Alozaina donde jugó desde 2007 a 2013, fecha en la que ingresó en el Puerto Malagueño, para jugar durante dos temporadas.

En 2015, con apenas 13 años ingresa en la Academia del Málaga CF, donde jugaría durante tres temporadas en categoría infantil y cadete. 

En la temporada 2018-19 ingresó en la cantera del Real Madrid CF para jugar en el juvenil "C".

En las siguientes temporadas formaría parte del Juvenil "B" y Juvenil "A", respectivamente, disputando en la temporada 2019-20 dos partidos de la UEFA Youth League.

En la temporada 2021-22, ascendería al Real Madrid Castilla Club de Fútbol, pero el 12 de agosto de 2021, el lateral derecho es cedido a la UD Sanse de la Primera Federación, donde disputa 27 partidos y anota 2 goles. 

El 29 de julio de 2022, fue cedido al Real Murcia Club de Fútbol de la Primera Federación por una temporada.

Selección nacional 
El 16 de enero de 2019, debutaría con la Selección de fútbol sub-17 de España en un encuentro amistoso frente a Selección de fútbol sub-17 de Italia. Más tarde, disputaría el Torneo Internacional del Algarve sub 17

Clubes

Referencias

Enlaces externos 
 Perfil en transfermarkt
 Perfil en realmadrid.com

Futbolistas de la provincia de Málaga
Futbolistas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en los años 2020
Futbolistas de la selección de fútbol sub-17 de España
Futbolistas de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
Futbolistas del Real Murcia Club de Fútbol en los años 2020